Казахстанский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова
 Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Баку
 Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Ереване
 Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Севастополе
 Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Ташкенте
 Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Ульяновске (ныне — Ульяновский государственный университет)